Griend:
 Griend (beplanting), een beplanting van wilgen die gebruikt wordt om wilgentenen van te oogsten 
 Griend (zandplaat), een begroeide zandplaat in het Nederlandse deel van de Waddenzee
 Griend (dier), een soort dolfijn, behorende tot het geslacht der grienden
 Griend (stad), een middeleeuwse stad in de buurt van Harlingen
 Griend (Maastricht), een voormalig eiland in de Maas in Maastricht
 Griendpark, een park in Maastricht 
 Kleine Griend, een deel van voornoemd park

Zie ook 
De Grienden (Almere), een wijk in Almere
Rhoonse Grienden, zoetwatergetijdengrienden
Carnisse Grienden, zoetwatergetijdengrienden
Ridderkerkse griend, zoetwatergetijdengriend